Galatea kan syfta på:

Galatea
 Galatea – en havsnymf i grekisk mytologi
 Galatea (måne) – en av Neptunus månar
 74 Galatea – en asteroid
 La Galatea – Miguel de Cervantes första utgivna bok 1585
 Acis and Galatea – en opera av Georg Friedrich Händel
 Acis et Galatée – en opera i prolog och tre akter med musik av Jean-Baptiste Lully 
 Galatea AB – Svensk dryckesimportör och producent specialiserad på öl, vin och sprit samt alkoholfria alternativ med verksamhet i Sverige, Norge och Finland
 Galatea Merrythought – en karaktär i böckerna om Harry Potter
 Galatea – namn från 1700-talet på en kvinnostaty i elfenben i grekisk mytologi, se Pygmalion (kung på Cypern)

Galathea
 Galathea – ett släkte av kräftdjur
 Galathea (fartyg) – ett mindre segelfartyg som genomförde den första danska världsomseglingen åren 1845-1847 och ytterligare två namngivna efter denna
 Briggen Galathea – ett segelfartyg som byggdes av ek och furu på Gamla varvet i Göteborg och levererades 1878
 Den sköna Galathea – en operett av Franz von Suppé

Se även
 HMS Galatea – flera olika fartyg